

Географічні назви 

 Сен-Сімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-Сімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Сімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Сімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Персоналії 
 Клод Анрі де Сен-Сімон — французький філософ, відомий соціальний реформатор, засновник школи утопічного соціалізму.
 Луї де Рувруа Сен-Сімон — французький мемуарист, автор багатотомної хроніки подій та інтриг версальського двору кінця правління Людовика XIV та епохи регентства.